Блажевић (Гајица: Blažević) је хрватско презиме.
Познати људи са овим именом су:

 Јаков Блажевић (1912–1996), југословенски и хрватски политичар;
 Мирослав Ћиро Блажевић (1935– ), хрватски и босанскохерцеговачки фудбалски тренер;
 Слава Блажевић (1919–1999), лекарка и генерал-мајор санитетске службе ЈНА.

Хрватска презимена‎